Гран-при Италии 1979 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 9 сентября 1979 года на трассе Монца.

Шектер и Вильнёв третий раз в сезоне заняли две верхних ступени подиума. Победа принесла южноафриканцу титул чемпиона мира 1979 года. Алан Джонс провалил старт и не смог составить конкуренцию двум «Феррари». Оба «Рено» не добрались до финиша из-за проблем с двигателями. Эктор Ребаке не смог пробиться на старт на автомобиле собственной конструкции.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии